Larv, une paroisse suédoise de la province de Västergötland;
Larv, une localité suédoise située dans la paroisse du même nom.